«Кармелю́к» — историко-биографический фильм об Устиме Кармелюке (1787—1835), о героическом прошлом украинского народа. Снят в 1938 году режиссёром Георгием Тасиным на Одесской киностудии. На экраны СССР вышел 19 апреля 1939 года.

Сюжет 
Об событиях, имевших место в Западной Украине в первой половине XIX века, о борьбе крестьянства против панского ига. В ответ на жёсткий произвол панских гайдуков, сгоняющих крепостных на барщину при помощи нагаек, Устим Кармелюк поднимается на их защиту, он убивает управляющего своего помещика и прячется от расправы в глухих лесах Подолья. Там он собирает отряд примкнувших к нему повстанцев. Оказавшегося у него в руках крепостника пана Хлопицкого заставляет написать распоряжение о продаже арестованных крестьян помещику Грохольскому. Выдав себя за приехавшего с Волыни Грохольского, Кармелюк увозит арестованных с собой. Отряд наёмников с князем Тумановым во главе нападает на лагерь бунтовщиков. Но обманув их, крестьяне сами врываются в княжеский дворец. Сопротивление угнетённых всё более расширяется, но от внезапной пули, выпущенной Рутковским из засады, Кармелюк погибает.

Исторический контекст 
В период двух межвоенных десятилетий советскими студиями было снято около семи десятков игровых фильмов, в той или иной степени связанных с Польшей и полякам, для сравнения за тот же период фильмов о Германии было снято только около двадцати. Историк кино Мирон Черненко связывает это с вступившим в силу в 1921 году Рижским договором, несостоявшимся советско-польским сближением в последующие годы, а также обострением борьбы с религией, в первую очередь с католической и, как следствие, распространение с экрана недоверия, подозрительности и страха ко всему польскому. Вершиной такого кино в начале тридцатых годов был немая картина «Кармелюк» 1931 года режиссёра Фауста Лопатинского, позже озвученная в 1936 году. Так что версия Георгия Тасина не была первой. 

Любопытно, что изменениям подверглась и сама судьба героя — у Лопатинского, как подобает в народной легенде, герой оставался целым и невредимым и уходил в будущее ради новых подвигов; у Тасина, в соответствии с каноном историко-революционного биографического фильма, сформировавшимся в ту пору, герой завершал свою жизненную миссию героической гибелью.

Производство 
Для натурных съёмок были выбраны места на Правобережной Украине:

В ролях

Съёмочная группа 

 Автор сценария: Владимир Суходольский, Георгий Тасин
 Режиссёр: Георгий Тасин
 Оператор: Михаил Бельский
 Художник: Милиция Симашкевич, А. Хурмузи
 Композитор: Михаил Вериковский
 Звукооператор: И. Дуценко

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 «Кармелюк»  на Красном ТВ

Фильмы СССР 1938 года
Фильмы Одесской киностудии
Фильмы-драмы СССР
Фильмы-биографии СССР
Исторические фильмы СССР
Исторические фильмы о XIX веке